Muḩāfaz̧at Ḩawallī (arabiska: مُحَافَظَة حَوَلِّي) är en provins i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Muḩāfaz̧at Ḩawallī gränsar till Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr.

Terrängen i Muḩāfaz̧at Ḩawallī är platt.

Följande samhällen finns i Muḩāfaz̧at Ḩawallī:

 Ḩawallī
 As Sālimīyah
 Ar Rumaythīyah
 Salwá

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kuwait